est un mot anglais signifiant « aubaine ». Il peut faire référence à :

Musique 

 , label actif de 1969 à 1974 ;  
 , album de Rick Nelson, sorti en 1974 ;  
 Windfall, single de "TheFatRat", sorti en 2014.

Télévision 

  : Des dollars tombés du ciel (), série télévisée américaine diffusée du  au  sur  ;
 Windfall, téléfilm américain de Gerry Lively diffusé en 2002.

Cinéma 

 , drame britannique de Frederick Hayward et George King, sorti en 1935 ;
 , comédie britannique de Henry Cass, sorti en 1955 ;
 , documentaire de Laura Israel, sorti en 2010 ;  
 Windfall, un film américain de 2022 réalisé par Charlie McDowell.

Divers 

 , roman de Desmond Bagley, publié en 1982 ;
 , personnage fictif créé par DC Comics.

Homonymie de titre